Соревнования в мужском фристайле в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 18 февраля в сноу-парке «Феникс». В Пхёнчхане выступили 30 спортсменов. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Соревнования в слоупстайле во второй раз представлены в программе Олимпийских игр. Первым олимпийским чемпионом стал американский фристайлист Джосс Кристенсен.

Эйстейн Бротен стал первым в истории норвежцем, победившим в мужском фристайле на Олимпийских играх. Ранее норвежцы побеждали только в женском могуле в 1994 и 2002 годах. Медаль Бротена стала единственной для Норвегии во фристайле на Играх 2018 года.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 30 фристайлистов. Каждый из спортсменов выполняет по 2 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 120 секунд. В финал соревнований выходят 12 лучших фристайлистов.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 фристайлистов. По сравнению с прошлыми Играми произошли изменения в формате. В отличие от сочинских Игр, каждый из спортсменов выполняет по три спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 125 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)